Коща — назва окремих географічних об'єктів.

 Коща — річка в Росії, Калузька область.
 Коща — річка в Україні, Житомирська область, Житомирський район.
 Коща — колишнє село, Українська РСР, Житомирська область, Троянівський район.